Кічкас
Кічкасс